La Zanzara – programma radiofonico italiano
 La zanzara – giornale studentesco italiano fondato nel 1945
 La Zanzara – nome con cui è conosciuta Isolaverde, frazione del comune italiano di Chioggia (VE)